Gérard Thomas-Baruet, né à Saint-Ouen-l’Aumône le 3 mars 1935, est un violoniste, compositeur et éditeur français.

Formation musicale 
En 1942, il a pour professeur Cécile Sonrel (né en 1894 et décédé en 1982, issu du CNSM de Paris, premier prix de chant, piano et violon dont le Maître en cette dernière discipline, appelé le Petit prince du violon, était Emile Mendels, né en 1889 et décédé en 1987). Ce surnom est dû à son élégance de jeu et au fait qu’il a obtenu son premier prix très jeune (en 1904) Il est le premier violoniste qui enregistre le Carnaval de Venise M.S. 59 de Niccolò Paganini.

Le tournant musical 
Paganini est longtemps connu pour un concerto, la campanella et quelques caprices pour violon seul. Le concert, salle Gaveau, de Salvatore Accardo en 1959 et la sortie d’un disque du quatuor Guilet permettent d'entrevoir les deux facettes du compositeur : outre ses 24 caprices M.S. 25  (études qu’il ne joua jamais en public) il est un romantique à découvrir.

Les deux violonistes génois - PAGANINI et SIVORI

L’institut Paganini (Istituto di studi paganiniani) 
Il n’y a aucune évolution sur l’ouvrage de Paganini jusqu’à la gravure du concerto n° 5 - M.S. 78 par Franco Gulli en 1960-61 et du n° 3 - M.S. 50 par Henryck  Szeryng en 1971. Mais en 1974 tout s’accélère. Les manuscrits disparus depuis 1911 réapparaissent chez un antiquaire allemand qui demande au Conservatoire de Gênes ce qu’il doit en faire. L’Istituto di studi paganiniani y est alors fondé par Alma Brughera Capaldo.

L’implication 
Pour le bicentenaire de da naissance le 27 octobre 1982 rien n’est prévu en France sauf quatre émissions d’une heure sur France Musiques par André Gauthier (1918-2003). Après un entretien avec celui-ci la programmation initiale est modifiée. Sa demande sur les évènements italiens arrive à l’istituto et sa Directrice prend contact le 1er juillet 1982. Une collaboration s’instaure et il sera membre ce cet institut. A la demande d'Alma il réalisera une discographie qui, après huit ans de recherches, sera publiée par la BnF en juin 1997.

L’édition de sauvegarde (en majorité d’après les manuscrits) 
Lors de la convention internationale Paganini mythe européen, le 3 octobre 1991, à Gênes, il offre une première ébauche de cette discographie, en concluant qu’il est bien d'enregistrer la musique du compositeur mais qu’avant tout il faudrait la publier. Alma Brughera Capaldo termine la cession en présentant la première édition des trois quatuors pour archets M.S. 20 et arrive à la même conclusion. Si les intentions sont louables, faute de moyens, aucune autre partition ne sera éditée. Un nom est à retenir : Filippo Zaffarini avec l’aide de qui Paganini avait l’intention de publier ses œuvres. Mais les deux hommes se brouillent et le projet ne verra jamais le jour.

Puis G.T.B. rencontre les héritiers Sivori , son unique élève totalement oublié, hors ses caprices T.M. 42. étudiés dans certains Conservatoires. Encouragé le 27.10.1994 par la commune de Gênes qui lui décerne un griffon d’argent il décide de réaliser une sorte « d’édition de sauvegarde » du maximum des compositions des deux violonistes, en excluant les ouvrages couramment édités comme les caprices pour violon, Moïse ou le streghe et les pages pour guitare. Suivini Zerboni en a fait presque l’intégrale.

Mais il ne terminera pas. Il devient impossible d’obtenir des documents, les sources italiennes sont de plus en plus réticentes et pécuniairement exigeantes. Il doit définitivement arrêter à cause de sa vue défaillante.

Publications :

102 partitions déposées à la BnF – 1999 à 2015.

24 opus déposés à la SACEM - 2004 à 2014 dont un mouvement perpétuel et six cadences pour les concerti de Paganini que l'on connaît. 

Niccolò Paganini et son élève Camillo Sivori – Discographie – Bibliothèque nationale de France – juin 1997.

Le violon, des hommes, des œuvres CD-Rom par J.M. Molkhou, E. Jeager et F. Laurent (participation en ce qui concerne Paganini). Editions Montparnasse 1997.

Niccolò Paganini : les 24 caprices par Christophe Boulier, DVD de présentation de l’ouvrage et du compositeur, Promusica P 0404 - 2004.

Camillo Sivori : CD Carnaval de Madrid T.M. 37 (dont reconstitution d’une page manquante du manuscrit) Telos Music TLS 115 - 2005.

Camillo Sivori : catalogue alphabétique des œuvres – avec incipit – en collaboration avec les héritiers Sivori. Dépôt Bnf en 2009.

Niccolò Paganini (27.10.1782 - 27.05.1840) 
Ses compositions, classement alphabétique, références  M.S. 

Cette liste alphabétique des œuvres de Paganini et Sivori mentionne les sauvegardes à la BnF et à la bibliothèque du CNSM de Paris. Pour le second violoniste les publications portent le nom d’édition Sivori. Cette liste est quasiment intégrale pour l'un et l'autre.

Adagio - M.S. 49  – 1826 - harmonisation G.T.B. op 16 suivant ms (manuscrit) 5564 – le contexte instrumental est exactement le même que celui du concerto n° 2 M.S. 48 mais l’introduction est complétée de quelques mesures pour avoir exactement la même longueur que l’adagio dudit concerto.

pour violon et orchestre : G.T.B. 2011-01 - BnF Vmg 54854 * - CNSM G. 34499 ** - dlm 206 du 03.02.2011 ***

pour violon et cordes : G.T.B. 2011-03 - BnF Vmg 54855 - CNSM G. 34500 - dlm 207 du 03.02.2011

pour violon et piano : G.T.B. 2011-02 - BnF Vmg 54856 - CNSM G. 34501 - dlm 208 du 03.02.2011

* Bibliothèque nationale de France ** Conservatoire national supérieur de musique de Paris *** dépôt légal

Adagio cantabile en doubles cordes - M.S. 403/1 – 1828 – ouvrage perdu

Adagio religioso en doubles cordes  - MS. 403/2 – 1828 – ouvrage perdu

Airs variés  (trois) - M.S. 503 - sur la quatrième corde

pour violon et piano – M.S. 503 bis - version G.T.B. sans scordatura : G.T.B. 2002-06 - BnF Vmg 41038 - CNSM G. 28917 - dlm 1952 du 10.02.2002

Alexandrines (six) M.S. 131 – 1804 - pour deux violons, clarinette, deux cors et basse (ms fonds Sivori ?)

Allegretto M.S. 86 – 1818 - pour guitare

Allegretto M.S. 90 – 1818 - pour guitare

Allegretto M.S. 91 – 1818 - pour guitare

Allegretto M.S. 95 – 1818 - pour guitare, ouvrage inachevé

Allegro vivace a movimento perpetuo : voir mouvement perpétuel n° 2

Andante amoroso : voir mouvement perpétuel n° 1

Andantino M.S. 88 – 1818 - pour guitare

Andantino M.S. 89 – 1818 - pour guitare

Andantino M.S. 97 – 1818 - pour guitare

Andantino M.S. 99 – 1818 - pour guitare

Andantino M.S. 102 – 1818 - pour guitare

Andromaca infelice M.S. 507 - pour voix et orchestre

Balletto campestre (ballet champêtre) M.S. 74 – 1838 - pour violon et orchestre

Barucaba M.S. 71 – 02.1835 - pour violon & guitare – 60 variations en 3 groupes de 20

Bella pace ormai discendi M.S. 506 – 1805-1808 - suivant ms 19229 qui se trouve au verso de la sonate M.S. 9/6 

pour trois voix : G.T.B. 2013-02 - BnF Vmg 57237 - CNSM G. 35594 - dlm 178 du 30.01.2013           

Campanella (La) second mouvement du concerto n° 2 M.S. 48/3 - 1826  - partie de soliste suivant ms 5564

pour violon campanello et cordes  : G.T.B. 2010-06 - BnF Vmg 54496 - CNSM G. 34374 - dlm 1431 du 15.11.2010

pour violon et piano : G.T.B. 2010-06 - BnF Vmg 54495 - CNSM G. 34375 - dlm 1430 du 15.11.2010 

Cantabile M.S. 109 – 1822 - suivant ms 5509 sauf ( )

pour violon et piano  : G.T.B. 2001-11 - BnF  Vmg 40054 - CNSM G. 28425 - dlm 1804 du 07.11.2001

Cantabile et valse n° 1 à 6 M.S. 124 à 129 – 1823 ca – pour violon et guitare, ms fonds Sivori

Cantabile et valse n° 7 à 11 M.S. 406 – 1823 ca – pour violon et guitare, ms perdus     

Cantabile et valse n° 12 M.S. 45 – 1823 ca – bien que douzième il est souvent présenté sans numéro - partie de violon suivant ms 5622 sauf ( )

pour violon et guitare : G.T.B. 2007-02 - BnF Vmg 49163 - CNSM G. 31943 - dlm 1718 du 04.10.2007

pour violon et piano : G.T.B. 2007-02 bis - BnF Vmg 49164 - CNSM G. 31942 - dlm 1718 du 04.10.2007

Canto spianato M.S. 509 - pour violon et piano

Canzonetta M.S. 121 - pour voix ? et guitare – selon ms 5645 mais l’absence de texte fait penser qu’il s’agit d’une interprétation mélodique

pour violon et guitare : G.T.B. 2003-18 - BnF Vmg 42335 - CNSM G. 29378 - dlm 1733 du 12.11.2003

Caprices (43) (ghiribizzi)  M.S.43 – 1819-1820 - pour guitare seule

Caprice M.S. 309 - ébauche pour guitare seule 

Caprices (24) (capricci) M.S. 25 – 24.11.1817 - pour violon seul

Caprice M.S. 54 - pour violon seul : G.T.B. 1995-01 - BnF  Vmg 37980 - CNSM G. 27479 - dlm 247 du 11.01.2000

Caprice d’adieu M.S. 68 – 1833 - pour violon seul : G.T.B. 1998-18 - BnF  Vmg 37981 - CNSM G. 27480 - dlm 248 du 11.01.2000

Caprice sur « la ci darem la mano » M.S. 402 – 1828 - pour violon & orchestre, ouvrage perdu

Caprice sur « nel cor più non mi sento » M.S. 44 – 1821 - pour violon seul

Caprice sur « stanco di pascolar » M.S. 418 - improvisation pour violon seul lors d'un concert le 18.11.1831, donc sans partition

Caprice vocal M.S. 120 – 1823 - révision et orchestration G.T.B.                                                                                                                

pour soprano et orchestre à cordes : G.T.B. 2006-07 - BnF Vmg 46673 - CNSM G. 31007 - dlm 1158 du 05.10.2006

pour soprano et piano : G.T.B. 2006-07 - BnF Vmg 46674 - CNSM G. 31008 - dlm 1159 du 05.10.2006

Carmagnole (avec variations) M.S. 1 – 1794 -  ms parties détachées Institut Paganini Gênes

pour violon et guitare : G.T.B. 2009-02 - BnF Vmg 51642 - CNSM G. 33202 - dlm 280 du 19.02.2009

pour violon et piano : G.T.B. 2009-02 - BnF Vmg 51643 - CNSM G. 33203 - dlm 281 du 19.02.2009 – Révision GTB op 10 accompagnements différents suivant les variations et coda © 

Carnaval de Venise  M.S. 59 – 1829 – le thème est de Giovani Cifolelli                                            

pour violon et orchestre – version intégrale : G.T.B. 2004-01 - BnF  Vmg 43181 - CNSM G. 29639 - dlm 615 du 19.03.2004

pour violon et piano – version intégrale : G.T.B. 2004-01 - BnF  Vmg 43180 - CNSM G. 29638 - dlm 614 du 19.03.2004

Chant patriotique M.S. 62 - 1830 - pour voix & piano : G.T.B. 2000-004 - BnF  Vmg 38256 - CNSM G. 27568 - dlm 955 du 14.03.2000

Concertino, pièce de concert ou N. Paganini à M. Henry M.S. 65 – 1831 - pour basson, cor et orchestre

Concerto (1) en ré majeur M.S. 123 – 1795 - pour violon et orchestre, fonds Sivori, ms soliste perdu

Concerto (2) tonalité inconnue M.S. 420 – 1795 - pour violon et orchestre, ouvrage perdu       

Concerto (3) en ré mineur M.S. 413 – 1814 - pour violon et orchestre, ouvrage perdu

Concerto (4) n° 6 en mi mineur M.S. 75 – 1815 ca

pour violon et orchestre : G.T.B. 2012-06 - BnF Vmb 11153 - CNSM G. 35542 - dlm 1226 du 13.11.2012 – orch. G.T.B. op 25 © cadence G.T.B. op 19 

pour violon et cordes : G.T.B. 2012-08 - BnF Vmb 11175 - CNSM G. 35566 - dlm 1502 du 12.12.2012

pour violon et piano : G.T.B. 2012-07 - BnF Vmb 11152 - CNSM G. 35543 - dlm 1225 du 13.11.2012

pour violon et guitare – version originale conforme au ms de l’institut Paganini sauf ( ) : G.T.B. 2012-09 - BnF Vmg 56216 - CNSM G. 35332 - dlm 854 du 31.07.2012

Concerto (5) n° 1 en mi bémol majeur M.S. 21 – 1815 version originale en mi b. – cadence G.T.B. op 12

pour violon et orchestre : G.T.B. 2013-03 - BnF Vmb 11238 -CNSM G. 35801 - dlm 609 du 25.04.2013

pour violon et cordes – G.T.B. op 20 sans © : G.T.B. 2013-05 - BnF Vmb 11239 - CNSM G. 35799 - dlm 611 du 25.04.2013

pour violon et piano : G.T.B. 2013-04 - BnF Vmg 57514 - CNSM G. 35800 - dlm 610 du 25.04.2013

Concerto (5) n° 1  – version en ré majeur sans scordatura – cadence G.T.B. op 12

pour violon et orchestre : G.T.B. 2009-04 - BnF Vmb 9864 - CNSM G. 33403 - dlm 726 du 15.07.2009

pour violon et cordes – G.T.B. op 20 sans © : G.T.B. 2009-05 - BnF Vmb 9834 - CNSM G. 33345 - dlm 617 du 27.05.2009

pour violon et piano : G.T.B. 2009-06 - BnF Vmg 51823 - CNSM G. 33344 - dlm 618 du 27.05.2009

Concerto (6) tonalité inconnue M.S. 404 – 1823 - pour violon et orchestre, ouvrage perdu

Concerto (7) n° 2  en si mineur « la campanella » M.S. 48 – 1826 – voir aussi adagio MS 49 

pour violon et orchestre : G.T.B. 2010-02 - BnF Vmb 10432 - CNSM G. 34372 - dlm 1433 du 15.11.2010 – cad. G.T.B. op 14 

pour violon et cordes – G.T.B. op 21 sans © : G.T.B. 2010-05 - BnF Vmb 10431 - CNSM G. 34376 - dlm 1429 du 15.11.2010

pour violon et piano : G.T.B. 2010-03 - BnF Vmg 54497 - CNSM G. 34373 -  dlm 1432 du 15.11.2010

Concerto (8) n° 3 en mi majeur M.S. 50 – 1826 - suivant ms 5647 moins cimbasso et serpent - cadence G.T.B. op 8

pour violon et orchestre : G.T.B. 2007-01 - BnF Vmg 48340 - CNSM G. 31605 - dlm 779 du 22.05.2007

pour violon et cordes : G.T.B. 2011-04 - BnF Vmb 10648 - CNSM G. 34732 - dlm 811 du 05.07.2011– version G.T.B. op 22 © 

pour violon et piano : G.T.B. 2007-01 - BnF Vmg 48338 - CNSM G. 31607 - dlm 780 du 22.05.2007

Concerto (9) n° 4  en ré mineur « parisien » M.S. 60 – 1826-1828

pour violon et orchestre : G.T.B. 2011-06 -BnF Vmb 10665 - CNSM G. 34737 - dlm 864 du 26.01.2011 - cadence G.T.B. op 8 

pour violon et cordes : G.T.B. 2011-08 - BnF Vmb 10714 - CNSM G. 34806 - dlm 1328 du 27.09.2011 – vers. G.T.B. op 23 © 

pour violon et piano : G.T.B. 2011.07 - BnF Vmg 55210 - CNSM G. 34731 - dlm 810 du 05.07.2011

Concerto (10) en fa dièse mineur M.S. 410 – 1830 - pour violon et orchestre, ouvrage perdu

Concerto (11) n° 5 en la mineur M.S. 78 – 1830 - soliste suivant ms 5649 sauf ( )                                                                                     

pour violon et orchestre : G.T.B. 2012-02 - BnF Vmb 10925 - CNSM G. 35083 - dlm 374 du 14.03.2012 - version G.T.B. op 24 © - cadence G.T.B. op 18

pour violon et cordes : G.T.B. 2012-04 - BnF Vmb 10947 - CNSM G. 35109 - dlm 414 du 03.04.2012 - version G.T.B. op 24 ©

pour violon et piano : G.T.B. 2012-03 - BnF Vmb 10918 - CNSM G. 35058 – dlm 236 du 06.03.2012

Concerto (12) « della campana » tonalité inconnue  non répertorié M.S. 1835 ca - pour violon et orchestre

Concerto (13) tonalité inconnue M.S. 422 – 1805 - pour violon, cor anglais et orchestre, ouvrage perdu

Couvent du mont Saint-Bernard (Le) M.S. 67– 1828-32 - suivant ms 5575 - 5576 – 5564 et R186 sauf ( )  

pour violon, chœur d’hommes et orchestre : G.T.B. 2009-09 - BnF Vmb 10441 - CNSM G. 33773 - dlm 1444 du 29.12.2009    

pour violon et piano : G.T.B. 2009-09 - BnF Vmg 52704 - CNSM G. 33772 - dlm 1445 du 29.12.2009

Dialogue entre une vielle et une jeune M.S. 501 – 1818 – pour guitare seule

Divertissements de carnaval M.S. 4 – hiver 1804 – ms Conservatoire de Gênes - 

deux violons et violoncelle : G.T.B. 2000-05 - BnF Vmg 38257 - CNSM G. 27569 - dlm 956 du 14.03.2000

Duetti (six) M.S. 110 -                                                                                                                                    

pour violon et guitare : G.T.B. 2001–09 - BnF Vmg 41040 - CNSM G. 28819 - dlm 1954 du 10.12.2002       

pour violon et piano – transcription : G.T.B. 2014-01 - BnF Vmg 58978 - CNSM G. 36178 - dlm 1360 du 25.06.2014

Duetto M.S. 122 - pour violon et guitare    

Duetto M.S. 424 - pour violon (et guitare ?) œuvre perdue

Duetto amoroso M.S. 111 – 1803 - pour violon et guitare

Duetti concertants (trois) M.S. 130 – 1800 ca - pour violon et basson

Duetti concertants (trois) M.S. 107  – d’après ms 5601 sauf ( )

pour violon et violoncelle : G.T.B. 2006.05 - BnF Vmg 46583 - CNSM G. 31009 - dlm 1395 du 21.09.2006

Duo merveille : voir sonate pour violon seul M.S. 6

Entrée d’Adonis à la Cour de Vénus M.S. 8 : voir sonates de Lucques 

È pur amabile…  M.S. 53 – 05.08.1828 - suivant documents A Brughera Capaldo

pour voix et clavecin : G.T.B. 2000-03 - BnF Vmg 27481 - CNSM G. 37982 - dlm 249 du 11.01.2000

Etudes (quatre) M.S. 502 - pour violon                 

Fandango avec variations M.S. 401 – 1800 - pour violon, ouvrage perdu

Fantaisie M.S. 407 - pour violon, ouvrage perdu

Farfaletta - La M.S. 508 – 1838 - pour voix et piano, signalé à la BnF mais introuvable 

Fugues (vingt-quatre) M.S. 424 – 1795/1796 - pour piano quatre mains, ouvrage perdu

God save the King (variations sur le) M.S. 56 – mars ou avril 1829

pour violon seul - interprété dans cette version

pour violon et orchestre - jamais interprété avec orchestre

Gratias M.S. 510 - pour soprano, signalé mais introuvable à la Biblioteca Ajuda de Lisbonne

Hymne à l’harmonie – M.S. 414 – 1820 – pour orchestre, ouvrage perdu

Hymne patriotique M.S. 81 - pour violon et guitare

In cuor più non mi sento M.S. 117 – 1820 - pour violon avec accompagnement d’un violon et d’un violoncelle

Larghetto con passione : voir mouvement perpétuel n° 1

Larghetto e rondoletto M.S. 415 - 1829 - pour violon, ouvrage perdu

Majestueuse sonate sentimentale M.S. 51 – mai-juin 1828

pour violon (quatrième corde) et orchestre – suivant ms 5585  sauf ( ) : G.T.B. 2006-03 - BnF Vmg 46288 - CNSM G. 30908 - dlm 1089 du 06.07.2006

pour violon et piano : G.T.B. 2006-03 - BnF Vmg 46287 - CNSM G. 30909 - dlm 1088 du 06.07.2006

Marche M.S. 103 - pour guitare seule

Marie-Louise M.S. 79 – 1810 - pour violon (quatrième corde) et orchestre

Marziale M.S. 105 - 1824 - pour guitare seule

Menuet M.S. 106 - pour mandoline

Menuet en fa : est l'andantino trescando du duetto M.S. 110/4

Menuet & périgourdine M.S. 104 – 1805/09 ?- pour guitare seule

Moïse (sonata a preghiera)  M.S. 23 – 1818/19 - pour violon et orchestre (quatrième corde)

Mouvement perpétuel n° 1 en si bémol maj. - sonate mouvement perpétuel ou perpetuela  M. S. 66 - écrit en 1819, c'est le finale du quatuor avec guitare n° 14, orchestré en 1832

version a : larghetto con passione, perpetuela - version b : andante amoroso, perpétuela

pour violon et orchestre : G.T.B. 2004-14 - BnF Vmg 44267 - CNSM G. 30080 - dlm 2338 du 09.11.2004

violon et piano : G.T.B. 2004-14 - BnF Vmg 44266 - CNSM G. 30079 - dlm 2337 du 09.11.2004

Mouvement perpétuel n° 2 en ut maj. – allegro vivace a movimento perpetuo M.S. 72 – 06.04.1835

pour violon et guitare - présenté comme le mouvement perpétuel,  il est mondialement connu, alors que le n° 1 est pratiquement ignoré.

Napoléon M.S. 5  – 1805-1809 - pour violon (quatrième corde) et orchestre

Nel cor più non mi sento : voir Caprice sur nel cor

Nocturnes (quatre) M.S. 15 – 1805-08 – second  violon alto et violoncelle, révision G.T.B. – 

pour quatuor d’archets : G.T.B. 2013-01 -  BnF Vmg 57238 - CNSM G. 35593 - dlm 179 du 30.01.2013

Non più andrai : voir sonate militaire « non più andrai » 

Non più mesta acanto al fuoco M.S. 22 – 1819 - soliste selon ms du Général Deutz d’Aragon de Cessole sauf ( ) et orchestre suivant manuscrit 5570 sauf ( ) et mesures 166 à 174 manquantes.

pour violon et orchestre : G.T.B. 2005-03 - BnF Vmg 45611 - CNSM G. 30559 - dlm 83 du 24.02.2006

pour violon et piano : G.T.B. 2005-03 - BnF Vmg 45610 - CNSM G. 30558 - dlm 82 du 24.02.2006

I palpiti (les battements de cœur) – M.S. 77 - 1819 - suivant ms 5572 sauf ( ) mais orchestre sans scordatura par G.T.B.

pour violon et orchestre : G.T.B. 2004-08 - BnF Vmg 43751 - CNSM G. 29840 - dlm 1316 du 01.06.2004

pour violon et harpe (réduction d’orchestre originale) : G.T.B. 2004-08 - BnF Vmg 43752 - CNSM G. 29841 - dlm 1317 du 01.06.2004

Pastorale M.S. 412 – 1813 -  pour violon, ouvrage perdu

Perpetuela - voir mouvement perpétuel n° 1

Polonaise avec variations M.S. 18 – 1810 - soliste suivant ms 5580 sauf ( ) orchestration ms 6694 (violon 1) unique partie séparée que nous ayons.

pour violon et orchestre : G.T.B. 2008-02 -BnF Vmg 50188 -CNSM G. 32763 -dlm 921 du 06.05.2008

pour violon et piano : G.T.B. 2008-02 - BnF Vmg 50189 -CNSM G. 32762 - dlm 922 du 06.05.2008

Pot-pourri M.S. 24 – 1819 - pour violon et orchestre, partie de violon perdue

Préludes (six) M.S. 512 - pour violon avec un violon et un violoncelle

La Primavera (le printemps) M.S. 73 – 1838 - pour violon et orchestre

Quatuors (trois) M.S. 20 – 1815 - pour archets

Quatuor pour archets en mi majeur : voir quatuor avec guitare n° 7

Quatuors avec guitare (quinze) M.S. 28 à 42 - pour violon alto violoncelle et guitare, rédigés suivant les documents manuscrits ou copies fournies par Bruno Pignata, premier violon du Quartetto Paganini qui les a enregistrés intégralement. Le n° 15 confie la partie principale à l’alto

Quatuor avec guitare n° 1 M.S. 28 – 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-03 - BnF Vmg 43182 - CNSM G. 29640 - dlm 616 du 19.03.2004

Quatuor avec guitare n° 2 M.S. 29 – 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-04 - BnF Vmg 43183 - CNSM G. 29641 - dlm 617 du 19.03.2004

Quatuor avec guitare n° 3 M.S. 30 – 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-05 - BnF Vmg 43184 - CNSM G. 29642 - dlm 618 du 19.03.2004

Quatuor avec guitare n° 4 M.S. 31 - 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-09 - BnF Vmg 44151 - CNSM G. 30034 - dlm 2051 du 30.09.2004

Quatuor avec guitare n° 5 M.S. 32  - 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-10 - BnF Vmg 44152 - CNSM G. 30035 - dlm 2052 du 30.09.2004

Quatuor avec guitare n° 6 M.S. 33  - 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-11 - BnF Vmg 44153 - CNSM G. 30036 - dlm 2053 du 30.09.2004

Quatuor avec guitare n° 7 M.S. 34 – 1817/1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2003-16 - BnF Vmg 42334 - CNSM G. 29377 - dlm 1732 du 12.11.2003

version pour archets M.S. 34 bis - p. deux vlns, alto et vlc : G.T.B. 2003-17 - BnF Vmg 42333 - CNSM G. 29376 - dlm 1731 du12.11.2003

Quatuor avec guitare n° 8 M.S. 35 – 1817/1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2001-02 - BnF Vmg 40980 - CNSM G. 28793 - dlm 1922 du 19.11.2002

Quatuor avec guitare n° 9 M.S. 36 – 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-12 - BnF Vmg 44225 - CNSM G. 30061 - dlm 2118 du 19.10.2004

Quatuor avec guitare n° 10 M.S. 37 – 1818 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2001-01 - BnF Vmg 40981 - CNSM G. 28794 - dlm 1923 du 19.11.2002

Quatuor avec guitare n° 11 M.S. 38 – 1819 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 2004-13 - BnF Vmg 44326 -CNSM G. 30062 - dlm 2119 du 19.10.2004

Quatuor avec guitare n° 12 M.S. 39 – 1819 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 1999-19 - BnF Vmg 41037 - CNSM G. 28816 - dlm 1951 du 10.12.2002

Quatuor avec guitare n° 13 M.S. 40 – 1819 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 1999-21 - BnF Vmg 41039 - CNSM G. 28818 - dlm 1953 du 10.12.2002

Quatuor avec guitare n° 14 M.S. 41 – 1819 p. vln, alto, vlc & guit : G.T.B. 1999-22 - BnF Vmg 41143 - CNSM G. 28894 - dlm 180 du 21.01.2003

Quatuor avec guitare n° 15 M.S. 42 – 1820 p. alto, vln, vlc & guit : G.T.B. 1999-15 - BnF Vmg 37202 - CNSM G. 27341 - dlm 1839 du 21.09.1999

version pour archets M.S. 42 bis - pour alto, 2 violons et violoncelle : G.T.B. 2002- 01 - BnF Vmg 40348 - CNSM G. 28573 - dlm 392 du 16.04.2002 - révision et transposition GTB op 3 ©

Quatuor n° 16 ? voir sonate avec variations M.S. 132

Ritournelles (trois) M.S. 113 - révision et transposition GTB op 3 ©

pour deux violons et violoncelle : G.T.B. 2005-07 - BnF Vmg 45583 - CNSM G. 30554 - dlm 55 du 15.01.2002

Rondo M.S. 93 – 1818 - pour guitare, ouvrage inachevé

Rondo M.S. 63 – 25.08.1831 - pour violon et violoncelle

Rondoncino M.S. 94 – 1818 - pour guitare

Saint Patrick’s day M.S. 64 – 09.1831 - pour violon et orchestre, partie de violon perdue

Scène ammoureuse M.S. 423 – 1805-1809 ? - pour violon, ouvrage perdu

Scot wa’hae M.S. 417 – 1831 - improvisation pour violon seul lors de concerts les 24.07.1832 et 08.08.1833, donc sans partition

Sérénade M.S. 17 – 1808 - pour alto, violoncelle et guitare

Sérénade M.S. 16 – 1805-1808 – selon ms Conservatoire de Gênes sauf ( ) - pour mandoline et guitare : G.T.B. 1998-03 - BnF Vmg 40216 - CNSM G. 28500 - dlm 34 du 15.01.2002

Sérénade M.S. 115 - pour deux violons et guitare

Sinfonia « della lodovisia » M.S. 98 – 1800 - pour guitare

Sinfonia « della lodowiska » M.S. 411 – 1800 - pour violon, ouvrage perdu

Sonata a preghiera del Mose : voir Moïse

Sonata a movimento perpetuo : voir mouvement perpétuel n° 1

Sonata « per la gran viola » M.S. 70 – 1834 : pour contralto (violon à cinq cordes) et orchestre

Sonate en deux parties – M.S. 416 – ouvrage perdu

Sonates (trente sept) M.S. 84 – 1804-1818 - pour guitare

Sonate M.S. 87 - pour guitare

Sonatines (cinq) M.S. 85 – 1818 - pour guitare

Sonate concertante M.S. 2 – 1803 - pour guitare et violon : G.T.B. 1999-18 - BnF Vmg 40214 - CNSM – G. 28498 - dlm 32 du 15.01.2002

Sonate (grande) M.S. 3 – 1803-1804 - pour violon et guitare

Sonate « per Rovene » M.S. 14 – 1803-1808 – ms Conservatoire de Gênes saur ( ) 

pour mandoline et guitare : G.T.B. 1999-16 - BnF Vmg 40215 - CNSM – G. 28499 - dlm 33 du 15.01.2002

Sonate « duo merveille » M.S. 5 – 1808-1809 - pour violon seul : G.T.B. 2000.01 - BnF Vmg 38258 - CNSM – G. 27570 - dlm 957 du 14.03.2000  

Sonate – M.S. 424 - pour violon seul, ouvrage perdu

Sonate – M.S. 108 - pour violon et alto

Sonates (trois) – M.S. 7 – 1805-1809 - pour violon et guitare, manque les parties de violon

Sonates (60) dites de Lucques – 1805-1809 - pour violon et guitare (op 1 à 10 de la main de Paganini)

Sonates (54) dites de Lucques (il manque le cahier n° 7) M.S. 8, 9, 10, 133, 11, 12, 13, 134, 26 et  27

pour violon et guitare : G.T.B. 2015-05 - BnF Vmb 11930 - CNSM Mb 19851 - dlm 283 du 03.05.2015

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2015-06 - BnF Vmb 11931 - CNSM Mb 19852 - dlm 284 du 03.05.2015

Sonates (six) M.S. 9 - Cahier n° 1 – op 1 de Paganini - précédées par l'entrée d’Adonis à la Cour de Vénus  M.S. 8 

pour violon et guitare – ms 19228 et 19229 sauf ( ) : G.T.B. 2000-09 - BnF Vmg 38495 -CNSM G. 27701 - dlm 1581 du 19.07.2000

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2008-03 - BnF Vmg 50721 -CNSM G. 32914 - dlm 1371 du 29.07.2008

Sonates (six) M.S. 10 - Cahier n° 2 – op 2 de Paganini - 

pour violon et guitare – ms 19230 sauf ( ) : G.T.B. 2000-10 - BnF Vmg 38496 - CNSM G. 27702 - dlm 1582 du 19.07.2000

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2008-04 - BnF Vmg 50722 - CNSM G. 32916 - dlm 1373 du 29.07.2008

Sonates (six) M.S. 133 - Cahier n° 3 – op 3 de Paganini -

pour violon et guitare – ms 5649 sauf ( ) : G.T.B. 2015-01 - BnF Vmg 60026 - CNSM Mb 19847 - dlm 127 du 28.01.2015

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2015-02 - BnF Vmg 60025 - CNSM Mb 19848 - dlm 136 du 06.02.2015

Sonates (six) M.S. 11 - Cahier n° 4 – op 4 de Paganini -

pour violon et guitare – ms 19225, 19228 et 19231 sauf ( ) : G.T.B. 2000-11 - BnF Vmg 38497 -CNSM G. 27703 - dlm 1583 du 19.07.2000

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2008-05 - BnF Vmg 50723 - CNSM G. 32917 -dlm 1374 du 29.07.2008

Sonates (six) M.S. 12 - Cahier n° 5 – op 5 de Paganini -

pour violon et guitare – ms 19232 sauf ( ) : G.T.B. 2000-12 - BnF Vmg 38498 - CNSM G. 27704 - dlm 1584 du 19.07.2000

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2008-06 - BnF Vmg 50724 - CNSM G. 32918 - dlm 1375 du 29.07.2008

Sonates (six) M.S. 13 - Cahier n° 6 – op 6 de Paganini -

pour violon et guitare – ms 19233 sauf ( ) : G.T.B. 2000-13 - BnF Vmg 38499 - CNSM G. 27705 - dlm 1585 du 19.07.2000

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2008-07 - BnF Vmg 50725 - CNSM G. 32917 - dlm 1376 du 29.07.2008

Sonates (six) - 'Cahier n° 7' – op 7 de Paganini – ouvrages perdus

Sonates (six) M.S. 134 - Cahier n° 8 – op 8 de Paganini -

Pour violon & guitare – ms 5649 sauf ( ) : G.T.B. 2015-03 - BnF Vmg 60017 -  CNSM Mb 19849  dlm 128 du 28.01.2015

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2015-04 - BnF Vmg 60026 -  CNSM Mb 19850  dlm 137 du 05.02.2015

Sonates (six) M.S. 26 - 'Cahier non numéroté' – op 9 de Paganini - éditées originellement par erreur comme op 2

pour violon et guitare : G.T.B. 2005-01 - BnF Vmg 44718 - CNSM G. 30350 - dlm 1745 du 12.04.2005

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2005-01 bis - BnF Vmg 44717 - CNSM G. 30349 -dlm 1744 du 12.04.2005

Sonates (six) M.S. 27 - 'Cahier non numéroté' – op 10 de Paganini - éditées originellement par erreur comme op 3

pour violon et guitare : G.T.B. 2005-02 - BnF Vmg 44716 - CNSM G. 30348 - dlm 1743 du 12.04.2005

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2005-02 bis - BnF Vmg 44715 - CNSM G. 30347 - dlm 1742 du 12.04.2005

Sonates (Centon de 18) – M.S. 112 - 1826

lettre a : sonates 1 à 6

pour violon et guitare – ms 5626 sauf ( ) : G.T.B. 2005-04 - BnF Vmg 44809 - CNSM G. 30390 - dlm 1855 du 17.05.2005

pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2005-04 bis - BnF Vmg 44810 - CNSM G. 30391 - dlm 1856 du 17.05.2005

lettre b : sonates 7 à 12

pour violon et guitare – ms 5626 sauf ( ) : G.T.B. 2005-05 - BnF Vmg 45378 - CNSM G. 30514 - dlm 2787 du 13.10.2005

Pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2005-05 bis - BnF Vmg 45379 - CNSM G. 30515 - dlm 2788 du 13.10.2005

lettre b : sonates 13 à 18

pour violon et guitare – ms 5626 sauf ( ) : G.T.B. 2005-06 - BnF Vmg 45664 - CNSM G. 30587 - dlm 260 du 21.03.2006

Pour violon et piano, transcription : G.T.B. 2005-06 bis -  BnF Vmg 45663 - CNSM G. 30588 - dlm 259 du 21.03.2006

Sonate « grande » - M.S. 83 © – suivant ms della Cassa di risparmio di Genova, sauf ( ) parties manquantes ( ) et orchestration G.T.B. op 26 

pour violon et orchestre : G.T.B. 2014-02 - BnF Vmb 11768 - CNSM G. 36315 - dlm 2136 du 05.11.2014

pour violon et cordes : G.T.B. 2014-04 - BnF Vmb 11769 - CNSM G. 36317 - dlm 2138 du 05.11.2014

pour violon et piano : G.T.B. 2014-03 - BnF Vmg 56693 - CNSM G. 36316 -      dlm 2137 du 05.11.2014

Sonate – M.S. 505 

pour violon avec accompagnement d’un violon et un violoncelle, ou accompagnement de piano : G.T.B. 2000.08 - BnF Vmg 41500 - CNSM G. 29044 - dlm 692 du 06.05.2003

Sonate amoureuse et galante M.S. 61 – 1830 - pour violon et orchestre, manque soliste.                

Sonate appassionata M.S. 58 – 1829 - pour violon et orchestre, manque soliste.

Sonata a preghiera del Mose : voir Moïse

Sonates et compositions diverses (36) M.S. 409 – 1824 pour violon et guitare (ou piano), perdues     

Sonate militaire « non più andrai » MS 46 – 1824 - pour violon et orchestre, manque soliste.

Sonate scordato M.S. 118 - pour violon principal et deux violons d’accompagnement

Sonate à 5 variations sur « Pria ch’io l’impegno » de J. Weigl - M.S. 47 - 1818 pour violon et orchestre

Sonate avec variations M.S. 132 – 1823 (15) - pour violon, alto, violoncelle et guitare

Sonate avec variations M.S. 408 - pour violon et guitare, ouvrage perdu

Sonate « Varsovie » MS 57 – 1829 - pour violon et orchestre, sur une mazurka de Josef Elsner

Sonatine et petite polonaise M.S. 55 – 1829 - pour violon & orchestre, ms incomplet inexploitable

Souvenir de Rossini à Paganini, sur la romance d’Othello, signalé par Renée de Saussine mais pas M.S.

Le Streghe – les sorcières M.S. 19 – 1813 - pour violon et orchestre

Sul margine d’un rio M.S. 119 – révision et orchestration G.T.B. op 7 ©

pour soprano et orchestre à cordes : G.T.B. 2006-08 - BnF Vmg 46671 - CNSM G. 31005 - dlm 1556 du 05.10.2006

pour soprano et piano : G.T.B. 2006-08 - BnF Vmg 46672 - CNSM G. 31006 - dlm 1557 du 05.10.2006

Tarentelle MS 76 – 1819-1826 - pour violon & orchestre

La Tempête, grande sonate dramatique M.S. 52  1828 - orchestration G.T.B. op 14 © sans la scordatura d’une tierce majeure.

pour violon et orchestre : G.T.B. 2010-01 - BnF Vmb 10299 - CNSM G. 34163 - dlm 923 du 30.08.2010

pour violon et piano : G.T.B. 2010-01 - BnF Vmg 53898 - CNSM G. 34164 - dlm 922 du 30.08.2010

3ème mouvement :  la prière M.S. 52/3

pour violon et piano : G.T.B. 2010-01/3 - BnF Vmg 53442 - CNSM G. 34049 - dlm 594 du 01.06.2010

Thème napolitain M.S.511 – 1829 - pour violon et piano – piano seulement

Thème varié M.S. 82 - pour violon et guitare

Thème varié M.S. 504 - pour violon et orchestre

Trio : pour guitare, voir valse et trio M.S. 100        

Trio (terzetto) M.S. 69 – 04.08.1833 – selon ms 5631 sauf ( )

pour violon violoncelle et guitare : G.T.B. 2006-04 - BnF Vmg 46544 -CNSM G. 30942 - dlm 1339 du 14.09.2006

pour violon violoncelle et piano - version G.T.B. M.S. 69  bis sans © : G.T.B. 2006-04 bis - BnF Vmg 46545 - CNSM G. 30941 - dlm 1340 du 14.09.2006

Trio (terzetto concertant) M.S. 114 – 1833 - pour alto, violoncelle et guitare

Trio (terzetto) M.S. 116 – pour deux violons et guitare

Valse M.S. 92 – 1818 - pour guitare

Valse M.S. 95 – 1818 - pour guitare, ouvrage inachevé

Valse M.S. 96 – 1818 - pour guitare

Valse et trio – M.S. 100 et 101  pour guitare

Valse – M.S. 80 – révision et harmonisation G.T.B. op 6 ©

pour violon et orchestre à cordes : G.T.B. 2005-08 - BnF Vmg 45582 - CNSM G. 30553 -dlm 54 du 20.02.2006

Pour violon et piano : G.T.B. 2005-09 - BnF Vmg 45581 - CNSM G. 30552 - dlm 53 du 20.02.2006

Pour deux violons et violoncelle : G.T.B. 2005-10 - BnF Vmg 45580 - CNSM G. 30551 - dlm 52 du 20.02.2006

Variations M.S. 419 – 1833 - pour violon, ouvrage perdu

De plus il subsiste un certain nombre de pages inachevées, d’ébauches ou esquisses :

- Allegro assai M.S. 301 – 11.07.1837 – ébauche pour violon

- Andante MS. 304 - ébauche pour violon

- Basse d’accompagnement en 6/8 M.S. 317/1 - ébauche

- Basse d’accompagnement en 3/4 M.S. 317/2 - ébauche

- Cadence M.S. 302 - ébauche pour violon   

- Canon M.S. 308 - ébauche

- Canon avec trio M.S. 307 - ébauche

- Compositions (quatre) M.S. 315 - ébauches pour guitare seule

- Ebauches variées (neuf) M.S. 316 - essais

- Finale M.S. 314 - ébauche pour violon et orchestre ou quatuor

- Largo M.S. 319 – 21.07.1837 - ébauche pour violon

- Menuet, allegro & trio M.S. 305 - ébauche pour quatuor d’archets ?

- Minore M.S. 310 - ébauche pour violon

- Polonaise M.S. 306 - ébauche pour violon

- Prélude M.S. 303 - ébauche pour violon

- Scala cromatica M.S. 318 – 27.07.1837 - ébauche pour violon

- Scala obliqua M.S. 318 – 04.01.1829 - ébauche pour guitare

- Scala cromatica obliqua e contraria M.S. 318 – 16.10.1837 - ébauche pour piano

- Scala di Paganini M.S. 318 – 03.08.1829 - pour violon

- Trio M.S. 313 - ébauche pour violon, guitare et ?

- Valse (4) M.S. 311 - pour guitare, ébauches

- Valse M.S. 312 - ébauche pour guitare

Camillo Sivori (25.10.1815 - 17.02.1894) 
Ses compositions, classement alphabétique, références T.M..

Le catalogue T.M. des œuvres de Camillo Sivori : édition Sivori G.T.B. 2009-01 n’ayant pu être déposé comme tel à la BnF, l’a été en fin de la Génoise T.M. 24 bis, dans la version G.T.B. 2008-08 

Adagio : voir caprice n° 7 – T.M. 42/7

Allegretto « canzone popolare » T.M.21 - pour piano. Il y aurait un exemplaire, soit le manuscrit, soit une édition, dans une bibliothèque russe 

Andante T.M. 60 - pour violon et piano 12.06.1887 : édition Sivori G.T.B. 1998-17 - BnF Vmg 41041 - CNSM G. 28820 - dlm 1955 du 10.12.2002

Andante amoroso T.M.61 – 15.01.1888 

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 1998-19 - BnF Vmg 41140 - CNSM G. 28891 - dlm 177 du 21.01.2003

Andante cantabile  T.M. 29 

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-01 - BnF Vmg 41141 - CNSM G. 28892 - dlm 178 du 21.01.2003

Un bal masqué T.M. 44 – 1862 – ms fonds Sivori - fantaisie d’après l’opéra de G. Verdi

pour violon et orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible.

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-14 - BnF Vmg 42336 - CNSM G. 29379 - dlm 1734 du 12.11.2003

Berceuse T.M. 54 – 1874 - d’après Georges Pfeiffer

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 1999-08 - BnF Vmg 41139 - CNSM G. 28890 - dlm 176 du 21.01.2003

Berceuse de l’enfantelet  T.M. 38 – 1856 – d’après l’op 63 de Seligmann

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 1999-09 - BnF Vmg 36766 - CNSM G. 27239 - dlm 1103 du 23.06.1999

Candore : voir dors mon enfant

Cantabile T.M. 58 – 1882

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-09 - BnF Vmg 42206 - CNSM G. 29179 - dlm 1187 du 17.09.2003

Canzone popolare : voir allegretto, T.M. 21

Caprices -  pour violon seul

T.M. 22, le 23.08.1842, ms Berlin Deutsche Staatsbibloitek 

T.M. 25, le 21.02 et 23.06.1843, ms BnF et British Library, reprise du T.M. 22, autre forme, autre dédicataire

T.M. 26, « capricietto » le 08.04.1863, ms BnF

T.M. 28, le 21.10.1846, ms Boston Public Library

T.M. 42, (douze) 1860. Le manuscrit utilisé pour l’édition Leduc n’a pas été retrouvé, probablement détruit lors d’un bombardement. Par contre subsistent dans le fonds Sivori parmi des documents épars les parties des numéros 1, 5, 6, 7 et 8 et presque intégralement les 10 et 12. Ces documents et les éditions Leduc, Ricordi, Suivini Zerboni et Billaudaut ont été utilisés pour l’édition G.T.B.

T.M. 68, non datée l’ouvrage paraît contemporain des douze caprices T.M. 42. La présentation, l’encre, le papier et l’écriture sont identiques aux documents épars du fonds Sivori. Serait-ce un treizième caprice ?

pour violon : édition Sivori G.T.B. 2003-08 - BnF Vmg 42112 - CNSM G. 29127 - dlm 1048 du 23.07.2003

reprise du n° 5 : Andante religioso, T.M. 42/5, pour violon et orgue ou piano : édition Sivori G.T.B. 1999-11 - BnF Vmg 36764 - CNSM G. 27237 - dlm 1101 du 23.06.1999

reprise du n° 7 : Adagio, T.M. 42/7, pour violon seul : édition Sivori G.T.B. 1999-12 - BnF Vmg 36763 - CNSM G. 27236 - dlm 1100 du 23.06.1999

Carnaval américain « Yankee doodle » T.M. 402 – 1846 - pour violon - ouvrage perdu

Carnaval du Chili : voir Zamba Cuecca

Carnaval de Cuba « el sinsonnte » T.M. 31 – 1848 - ms fonds Sivori - il manque la partie de soliste

Carnaval de Madrid T.M. 37 - juin 1854 – selon ms della Signora Marini-Sivori auquel il manque la p. 4, mesures 45 à 62 - reconstitution G.T.B. op 4 ©

pour violon, orchestre à cordes et timbales : édition Sivori G.T.B. 2003-07 - BnF Vmg 42114 - CNSM G. 29129 - dlm 1049 du 23.07.2003

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-07 - BnF Vmg 42113 - CNSM G. 29128 - dlm 1050 du 23.07.2003

Carnaval de Venise T.M. 20 –1842 - andante et variations burlesques souvenir de Paganini. ms fonds Sivori, accompagnement seul. Il demeure impossible de déterminer le nombre de variations mais la structure permet de penser que l’ouvrage n’a rien de commun avec le Carnaval de Venise écrit par Paganini, hors mis le thème qui est de Giovanni Cifollelli, 1746 ca.

Chœur des sirènes, d’après Obéron de Weber, T.M. 53 

pour violon, violoncelle et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-04 - BnF Vmg 41456 - CNSM G. 29013 - dlm 552 du 01.04.2003

Concerto n° 1 T.M. 16 – 1839 – ms fonds Sivori - pour violon et orchestre

le premier mouvement est fortement inspiré du concerto n° 1 M.S. 21 de Paganini. Les héritiers Sivori avaient prévu de faire imprimer une édition un peu avant 2000... 

Concerto n° 2 T.M. 19 – 1841 - ms fonds sivori, manque la partie soliste – pour violon et orchestre

Concerto n° 3 T.M. 43 – 1831 - ms fonds sivori, manque la partie soliste – pour violon et orchestre

Don Juan T.M. 403 - pièce de concert d’après l’opéra de Mozart - pour violon et ? ouvrage perdu

Dors mon enfant « candore » T.M. 57 – 1881 - ms fonds Sivori

pour violon et quatuor à deux alti : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 1999-10 - BnF Vmg 36769 - CNSM G. 27242 - dlm 1106 du 23.06.1999

Duetto ou duetto mazurka ou mazur : voir la génoise

Grand duo concertant T.M. 34 - 1831

pour violon, contrebasse et orchestre

pour violon, contrebasse et piano

la partie de violon de l’ouvrage, attribué intégralement à Giovanni Bottesini, est en fait de Camillo Sivori, les deux amis l’ayant écrit ensemble

Elégie T.M. 56 - juillet 1877 - pour violon et piano - ms fonds Sivori mais il ne comporte que 56 mesures, à moins que la dernière page ne soit dans les quelque feuilles éparses inaccessibles

L’éloge des larmes T.M. 49 – 1863 - d’après Schubert

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2002-03 - BnF Vmg 40445 - CNSM G. 28634 - dlm 913 du 02.07.2002

Fantaisie,  première version T.M. 27a – 1844 – ms fonds Sivori

pour violon et orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

Fantaisie, seconde version T.M. 27b – 1844 

pour violon et orchestre, le ms est perdu. La première version est reprise en partie. Une reconstitution serait possible à partir du piano et du ms de la première version.

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2002-04 - BnF Vmg 40838 - CNSM G. 28725 - dlm 1631 du 01.10.2002

Fantaisie chilienne et espagnole – T.M. 33 –1849 – ms fonds Sivori - sur le chant nationale et le zapateado de Cadix 

pour violon et orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible.

Fantaisie étude : voir fantaisie seconde version.

Fantaisie originale : voir fantaisie  première version.

Faust T.M. 51 – 1866 - ms fonds Sivori, copie du ms BnF. ms 1114 – fantaisie d’après l’opéra de Gounod

pour violon et orchestre : édition Sivori G.T.B. 2008-01 - BnF Vmg 50096 - CNSM G. 32250 - dlm 812 du 10.04.2008

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2008-01 - BnF Vmg 50092 - CNSM G. 32260 - dlm 811 du 10.04.2008

Fleurs de Naples T.M. 40 – 1859 - ms fonds Sivori - orchestration par G.T.B. sur les bases d’un accompagnement de piano, le ms étant inaccessible

pour violon & orchestre : édition Sivori G.T.B. 2006-09 - BnF Vmg 46771 - CNSM G. 31088 - dlm 1739 du 07.11.2006

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2006-09 - BnF Vmg 46772 - CNSM G. 31089 - dlm 1740 du 07.11.2006

Folies espagnoles T.M. 59 – 1886 - ms fonds Sivori orchestre seul - révision et orchestration G.T.B. op 5 © sur les bases du Carnaval de Madrid et d’un accompagnement de piano, le ms étant inaccessible

pour violon et orchestre : édition Sivori G.T.B. 2003-06 - BnF Vmg 42207 - CNSM G. 29180 - dlm 1188 du 17.09.2003

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-06 - BnF Vmg 42208 - CNSM G. 29181 - dlm 1189 du 17.09.2003

La Génoise T.M. 24 – 1843 - version originale

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2002-02 - BnF Vmg 42282 - CNSM G. 29342 - dlm 1303 du 09.10.2003

La Génoise T.M. 24 bis - révision adaptation et orchestration G.T.B, op 11 ©

violon et orchestre : édition Sivori G.T.B 2008-008 - BnF Vmb 9728 - CNSM G. 33205 - dlm 283 du 19.02.2009

violon et piano : édition Sivori G.T.B 2008-008 - BnF Vmg 51644 - CNSM G. 33204 - dlm 282 du 19.02.2009

Hymne patriotique T.M. 65 - ms fonds Sivori amputé, de la première page – pour chœur et piano

Lucia di Lamermoor - première version, T.M. 23a – 1843 - ms fonds Sivori - d’après l’opéra de Donizetti. L’orchestration est incomplète et il manque la troisième variation, qui semble être la même que dans la seconde version. Une reconstitution est possible, encore faut il avoir accès au ms

Lucia di Lamermoor - seconde version, T.M. 23b – 1843 ca – d’après l’opéra de Donizetti - écrite avec la collaboration de Giocondo Degola 

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B 2004-07 - BnF Vmg 43753 - CNSM G. 29842 - dlm 1318 du 01.06.2004

Mazur ou divertimento sur la mazur : voir la Génoise.

Mira la bianca luna T.M. 36 – 1853 – d’après G. Rossini

pour violon, violoncelle et piano ou orgue : édition Sivori G.T.B 2003-02 - BnF Vmg 41142 - CNSM G. 28893 - dlm 179 du 21.01.2003

Mouvement perpétuel T.M. 52 – 1867 – reconstitution  et révision G.T.B. op 13 ©

pour violon et orchestre à cordes : édition Sivori G.T.B. 2009-07 - BnF Vmg 51955 - CNSM G. 33444 - dlm 748 du 30.07.2009

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2009-07 - BnF Vmg 51954 - CNSM G. 33445 - dlm 747 du 30.07.2009

Nel cor più non mi sento T.M. 15 – 1833 ca – variation d’après G. Paisiello 

pour violon & piano : édition Sivori G.T.B. 2002-05 - BnF Vmg 41138 - CNSM G. 28889 - dlm 175 du 21.01.2003

Norma T.M. 30 – 1818 – ms fonds Sivori, incomplet - pot-pourri sur l’opéra de Bellini 

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-11 - BnF Vmg 42281 - CNSM G. 29341 - dlm 1302 du 09.10.2003

Otello M.S. 50 – 1863 – ms fonds Sivori - fantaisie sur l’opéra de G. Rossini – pour violon & orchestre - aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

La pesca & la promessa T.M. 39 - 1856 - d’après Rossini 

pour violon, violoncelle et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-03 - BnF Vmg 41499 - CNSM G. 29043 - dlm 691 du 06.05.2003

Pièce sans titre T.M. 401 – 04.01.1843 – ouvrage perdu dédicacé à Madame Oury – pour piano

Le pirate T.M. 17 – 1840 ca – ms fonds Sivori – var. sur Ah ! non fia sempre odiata de l’opéra de Bellini

pour violon et orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2000-20 - BnF Vmg 41137 - CNSM G. 28888 - dlm 174 du 21.01.2003

Pot-pourri T.M. 63 – non daté – ms fonds Sivori 

pour piano : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

Quatuors à cordes (quatorze) T.M. 1 à 14 – 1829 à 1836 - ms fonds Sivori – le matériel est tellement en désordre qu’une édition est difficilement réalisable

Rêverie T.M. 55 – 1877 ca – ms fonds Sivori

pour violon et orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 1999-03 - BnF Vmg 41457 - CNSM G. 29014 - dlm 553 du 01.04.2003

Romances sans paroles (trois)  pour violon et orchestre à cordes G.T.B. et Carole Villaumey op 2 ©

Romance n° 1 T.M. 46 – ms incomplet fonds Sivori.

Romance n° 2 « la prière » T.M. 47 – ms perdu

Romance n° 3 T.M. 64 – ms fonds Sivori, une seule page dont le bas est en partie détruit

pour violon et orchestre : édition Sivori G.T.B. 2004-02 - BnF Vmg 43755 - CNSM G. 29844 - dlm 1320 du 01.06.2004

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2004-02 - BnF Vmg 43754 - CNSM G. 29843 - dlm 1319 du 01.06.2004

Rondo T.M. 67 – non daté – ms fonds Sivori, quatuor seul – pour piano chant et quatuor à cordes

Salutaris T.M. 62 – 1893 – d’après Beethoven

pour violon et violoncelle : édition Sivori G.T.B. 1999-17 - BnF Vmg 37203 - CNSM G. 27342 - dlm 1840 du 21.09.1999

El Sinsonte : voir carnaval de Madrid

La Somnambule – T.M. 18 – 1840 ca – d’après Bellini - ms fonds Sivori

pour violon & orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible.

La Somnambule et les puritains – T.M. 35 – 1853 – d’après Bellini - ms fonds Sivori 

pour violon et orchestre : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

Souvenir du Chili : voir Zamba cueca

Tarentelle T.M. 41 – 1859 ca – ms fonds Sivori 

pour violon & piano : édition Sivori G.T.B. 2003-13 - BnF Vmg 42284 - CNSM G. 29344 - dlm 1305 du 09.10.2003

Thème varié T.M. 66 – 1829-1835 – ms fonds Sivori

pour quatuor d’archets : aucune édition musicale n’est réalisable tant que le ms reste inaccessible

La Traviata T.M. 45 – 1862 – ms fonds Sivori – d’après l’opéra de Verdi

pour violon et orchestre  : édition Sivori G.T.B. 2003-05 - BnF Vmg 42111 - CNSM G. 26126 - dlm 1047 du 23.07.2003

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-05 - BnF Vmg 42110 - CNSM G. 26125 - dlm 1046 du 23.07.2003

Le Trouvère – T.M. 48 – 1862 – ms fonds Sivori – d’après l’opéra de Verdi

pour violon et piano : édition Sivori G.T.B. 2003-15 - BnF Vmg 42337 - CNSM G. 29380 - dlm 1735 du 12.11.2003

Yankee Doodle : voir carnaval américain

Zamba Cueca, carnaval ou souvenir du Chili T.M. 32 – 1849

pour violon, piano et cordes - ms sans soliste et incomplet Le da capo signifie qu’il y a plusieurs variations mais ne permet pas de savoir combien.

Zapatéado de Cadix : voir fantaisie chilienne et espagnole

De plus il faut noter certaines ébauches ou dédicaces :

- Adagio amoroso T.M. 306 - ébauche 

pour violon : édition Sivori G.T.B. 1998-09 - BnF Vmg 35610 - CNSM G. 26712 - dlm 1502 du 09.06.1998

- Allegro T.M. 305 - ébauche - ms BnF dans la correspondance de Sivori 15.03.1855 et Museo teatrale  della Scala di Milano, Weimar 03.01.0858

pour violon : édition Sivori G.T.B. 1998-11 - BnF Vmg 35609 - CNSM G. 26711 - dlm 1501 du 09.06.1998

- Andante mosso  T.M. 304 - ébauche 

pour piano : édition Sivori G.T.B. 1998-12 - BnF Vmg 35608 - CNSM G. 26710 - dlm 1500 du 09.06.1998

- Cantabile T.M. 301 - ébauche 

pour violon : édition Sivori G.T.B. 1998-10 - BnF Vmg 35605 - CNSM G. 26707 - dlm 1497 du 09.06.1998

- L’étendue du violon T.M. 307 - 07.12.1876 - feuille d’album 

pour violon : édition Sivori G.T.B. 1995-03 - BnF Vmg 35611 - CNSM G. 26713 - dlm 1503 du 19.06.1998

- Feuille d’album T.M. 308 

pour piano : édition Sivori G.T.B. 1998-15 - BnF Vmg 35612 - CNSM G. 26714 - dlm 1504 du 09.06.1998

- Pensée religieuse T.M. 302 – 1851 – feuille d’album 

pour orgue : édition Sivori G.T.B 1998-14 - BnF Vmg 35506 - CNSM G. 26708 - dlm 1498 du 09.06.1998

- Tempo di marcia T.M. 303 - 07.03.1851 – ébauche 

pour violon : édition Sivori G.T.B. 1998-13 - BnF Vmg 35607 - CNSM G. 26709 - dlm 1499 du 09.06.1999

Enfin il existe cinq ouvrages douteux !

Barcarolle T.M. 501 – pour violon et piano. Caprice T.M. 502 – pour violon. 

J’ai perdu mon Eurydice T.M. 503 – d’après Gluck – pour violon et ?

La mélancolie – T.M. 504 – pour violon et piano

Danti Palpiti – T.M. 505 – pour violon et guitare

Influence de l'opéra chez les deux compositeurs 
De nombreux opéras inspirent les deux génois mais d'une manière différente. Paganini choisit un thème qu'il transforme en différente variations. Très souvent il commence par une introduction et termine avec un final. Sivori par contre fait une sorte de pot-pourri de différents airs qu'il brode de façon plus ou moins virtuose.

Références 

Violoniste français